Deep in Latin Cheeks (oder auch Belladonna's Deep in Latin Cheeks) ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Produktionsstudios Evil Angel und vom Regisseur Alexander DeVoe. Bis zum Jahr 2011 wurden sechs Teile der Serie gedreht. 2010 wurde die Serie mit dem AVN Award als Best Ethnic-Themed Series – Latin ausgezeichnet.

Darsteller 
 Deep in Latin Cheeks 1 (2008): Aliana Love, August Night, Emma Cummings, Isabella Cruz, Lorena Sanchez, Millian Blu, Rachel Solari, Rosario Stone
 Deep in Latin Cheeks 2 (2008): Delilah Strong, Gabriella Romano, Holly Pink, Jayla Starr, Luscious Lopez, Olivia O’Lovely, Rebeca Linares
 Deep in Latin Cheeks 3 (2009): Charley Chase, Corina Jayden, Katie Cummings, Laurie Vargas, Mya Nichole, Vanessa Cruz
 Deep in Latin Cheeks 4 (2009): Victoria Sweet, Christina Copafeel, Dior Millian, Lyla Storm, Mya Hernandez, Emma Cummings, Millian Blu
 Deep in Latin Cheeks 5 (2010): Alexa Nicole, Catalina Taylor, Emy Reyes, Jazmyn Ryder, Summer Bailey
 Deep in Latin Cheeks 6 (2011): Courtney Page, Lexi Brooks, Isis Love, Rosalie Ruiz, Tia Cyrus

Auszeichnungen 
 2010: AVN Award – Best Ethnic-Themed Series – Latin

Weblinks 
 Filmreihe in der IAFD

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film